

Cinema 
Hole - L'abisso (The Hole in the Ground) – film del 2019 diretto da Lee Cronin

Geografia 
 Hole – comune della Norvegia

Musica 
 Hole – gruppo musicale statunitense
 Hole – album di Merzbow del 1992
 Hole – album di Scraping Foetus Off the Wheel del 1984
 Hole – EP dei 65daysofstatic del 2005

Pagine correlate 
The Hole